Andrej Rant je lahko:
 Andrej Rant (zobozdravnik)
 Andrej Rant (bančnik)